Арабей или Арабай () може да се отнася за:

 Арабей I Линкестидски, княз на Линкестида, противник на македонския цар Пердика II през 424 пр. Хр.
 Арабей II Линкестидски, княз на Линкестида, противник на македонския цар Архелай I до 390 пр. Хр.
 Арабей (син на Ероп) († 336 пр.н.е.), участник в убийството на македонския цар Филип II